Detal – niewielki element, szczegół będący integralną częścią większej, złożonej całości. Coś mało ważnego, drobiazg.
 detal - w architekturze bywa rozumiany jako element dekoracyjny lub też szczegół (zobacz :Kategoria:Detale architektoniczne)
 detal – forma handlu
 detal – najbliższy z planów filmowych, ukazujący szczegóły niewidoczne z większej perspektywy